Börnstein ou Bornstein est un nom de famille d'origine germanique, variante possible du nom Bernstein. Il est notamment porté par :

ordre alphabétique
 Berta Bornstein (1899-1971), psychanalyste américain ;
 Gilles Bornstein, journaliste français ;
 Heinrich Börnstein (1805-1892), metteur en scène, écrivain, traducteur et journaliste allemand, américain et autrichien ;
 Jonathan Bornstein (né en 1984), joueur de football américain ;
 Joseph Borne, né Bornstein (1924-1972), rescapé de la Shoah, père d’Élisabeth Borne ;
 Karl Börnstein (1806-1849), écrivain, journaliste et révolutionnaire allemand, frère d'Heinrich ;
 Kate Bornstein (née en 1948), artiste, essayiste et romancière américaine ;
  (1917-1995), neuroscientifique américain ;
  (1920-1990), activiste et historien britannique ;
 Serge Bornstein, psychiatre français ;
  (né en 1961), physicien allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique

en:Börnstein